Julian Markowski (1846–1903) – rzeźbiarz, twórca wielu lwowskich pomników
 Julian Markowski ps. „Szeliga” (ur. 1896) – żołnierz Legionów Polskich, 9 listopada 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Julian Markowski (1897–1970) – podpułkownik Armii Krajowej, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)

Uwagi

Przypisy